Pedro, o Diácono (discípulo de Gregório Magno) (m. 605-606) - discípulo do papa Gregório I.
 Pedro, o Diácono (monge cita) (fl. 519) - Monge
 Pedro, o Diácono (cronista) () - bibliotecário e cronista em Montecassino.

Desambiguações de antropônimos